Горяйнов — русская фамилия

 
 Горяйнов, Михаил Николаевич (1917—1954) — полный кавалер ордена Славы.
 Горяйнов, Николай Иосифович (1924—1976) — лётчик-испытатель, герой Советского Союза
 Горяйнов, Пётр Тихонович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.

См. также 

 Горяйновы — дворянские роды